Katastrophe (altgriechisch κατά katá „herab“ und στρέφειν stréphein „wenden“) bezeichnet:

 ein schweres Verhängnis, siehe Katastrophe
 im Artikel Katastrophe auch Typologie von Katastrophen, u. a. Naturkatastrophen.
 einen sprunghaften oder stark beschleunigten Vorgang in einem dynamischen System, siehe Katastrophentheorie (Mathematik)
 in der Theorie des Dramas die entscheidende Schlusswendung, siehe Regeldrama #Akteinteilung

Siehe auch:
 Katastrophenschutz
 Unfall